Kotido (district), district in Oeganda
 Kotido (stad), stad in Oeganda, hoofdplaats van bovenstaand district
Bisdom Kotido, bisdom in Oeganda